Nebelung steht für:

 den alten deutschen Namen des Monats November
 Nebelung (Band), eine Neofolk-Band aus Bonn
 Nebelung-Katze, eine Katzenrasse

Nebelung ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Nebelung (1896–1970), deutscher Jurist und Senatspräsident am Volksgerichtshof
 Günter Nebelung (1906–1999), Präsidiumsmitglied des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft
 Hans Nebelung (1924–2005), deutscher Fußballspieler
 Hella Nebelung (1912–1985), deutsche Balletttänzerin und Galeristin
 Kurt Nebelung (1889–1947), deutscher Bankier, Präsident der Sächsischen Staatsbank
 Paul-Friedrich Nebelung (1900–1990), deutscher NSDAP-Politiker

Siehe auch:

 Neblung
 Nebelong